Haplostichanthus är ett släkte av kirimojaväxter. Haplostichanthus ingår i familjen kirimojaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kirimojaväxter
Haplostichanthus